Kraus est un nom très commun dans les pays germanophones.

Patronyme

 Alanna Kraus (née en 1977), patineuse de short-track canadienne ;
 Albert Kraus (né en 1980), boxeur pieds-poings néerlandais ;
 Alfredo Kraus (1927-1999), chanteur d'opéra espagnol ;
 Arnost Kraus (1973-), acteur néerlandais ;
 August Kraus (1868-1934), sculpteur allemand ;
 Carl von Kraus (1868-1952), philologue autrichien ;
 Chris Kraus (1963-), réalisateur, scénariste et romancier allemand ;
 Chris Kraus (1955-), romancière et cinéaste américaine ;
 Christian Jakob Kraus (1753-1807), linguiste ;
 Detlef Kraus (1919-2008), pianiste allemand ;
 Dita Kraus (1929-), « bibliothécaire d'Auschwitz » ;
 Engelbert Kraus (1934-2016), joueur de football allemand ;
 Georg Melchior Kraus (1737-1806), peintre et graveur allemand ;
 Johann Ulrich Kraus (1655-1719), graveur allemand
 Joseph Martin Kraus (1756-1792), compositeur classique ;
 Josy Kraus (1908-2001), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Jürgen Kraus (1951-), historien allemand ;
 Karl Kraus (1874-1936), écrivain autrichien ;
 Maria Kraus-Boelté (1836-1918), éducatrice américaine ;
 Marinus Kraus (1991-), sauteur à ski allemand ;
 
 Lili Kraus (1903-1986), pianiste hongroise ;
 Oskar Kraus (1872-1942), philosophe tchèque ;
 Otakar Kraus (1909-1980), baryton tchèque naturalisé britannique ;
 Otto Kraus (1930-2017), zoologiste allemand ;
 Paul Kraus (1904-1944), historien allemand des sciences ;
 Peter Kraus (1939-), chanteur et acteur autrichien ;
 Richard Kraus (1902-1978), chef d'orchestre allemand ;
 Tadeusz Kraus (1932-2018), footballeur tchèque ;
 Tomáš Kraus (né en 1974), skieur acrobatique tchèque.
 Wolfgang Kraus (né en 1953), footballeur allemand.

Voir aussi 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien